Jaguarão - município do estado do Rio Grande do Sul, Brasil.
 Rio Jaguarão - rio na fronteira entre o Brasil (Rio Grande do Sul) e o Uruguai.
 Batalha do Jaguarão - batalha travada na cidade de Jaguarão em 1865. 

 Yaguarón - município do Paraguai.